3-й чемпионат МХЛ был разыгран с 9 сентября 1994 года по 10 апреля 1995 года. Победителем стало московское «Динамо».

Западная зона

Восточная зона

Плей-офф

Литература 
 Жидков В., Серебренников А., Тетерин П. Отечественный хоккей. Высший эшелон 1946/1947-2006/2007 — Москва: Глобал спорт консалтинг, 2007 г., ISBN 978-5-9901178-1-5

Ссылки 
 

1994
1995 год в хоккее
1994 год в хоккее